Chris Morris kan henvise til

 Chris Morris (skuespiller) (født 1962), en britisk skuespiller
 Chris Morris (fodboldspiller) (født 1963), en engelskfødt irsk fodboldspiller